Alexander Duff peut se référer à :
 Alexander Duff (1777-1851), officier de l'armée britannique
 Alexander Duff (1806-1878), missionnaire chrétien écossais ;
 Alexander Duff (1849-1912),  de Fife puis  de Fife, homme politique écossais ;
 Alexander Ludovic Duff (1862-1933), officier britannique de la Royal Navy.